Cairo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cairo Township (Minnesota)
 Cairo Township (Missouri)